Bou Ismail kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Bou Ismaïl, ort, Tipaza, 
 'Aïn Benian, ort, Tipaza, 

Robotskapade Algerietförgreningar